Метелевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Метелевское сельское поселение — входит в Нагорский район Кировской области
 Метелевское сельское поселение — входит в Купинский район Новосибирской области